Analyse und Kritik ist der Name zweier in Deutschland erscheinender Publikationen:

Analyse & Kritik, wissenschaftliche Halbjahresschrift
analyse & kritik, Zeitung für linke Debatte und Praxis (ak)